Rothenburger ist der Familienname folgender Personen: 

 Christa Luding-Rothenburger (* 1959), deutsche Eisschnellläuferin und Radsportlerin
 Fränzi Rothenburger-Wirth, deutsche Schlager- und Operettensängerin
 Georg Rothenburger senior, deutscher Handballspieler und -trainer
 Georg Rothenburger (* 1984), deutscher Handballspieler
 Werner Rothenburger († 2013), deutscher Wirtschaftswissenschaftler

Siehe auch:

 Rotenburger
 Rottenburger